Десять гонконгских долларов ($10) — наибольшая по величине находящаяся в обращении монета Гонконга. Единственная биметаллическая монета Гонконга.

История выпуска 

Впервые выпущена в 1994 году на замену десяти долларовым банкнотам. Однако чеканка до 1997 года не была возобновлена.

В 2002 году вновь были выпущены банкноты данного номинала.

См. также 
 Гонконгский доллар

Примечания 

 Ma Tak Wo 2004, Illustrated Catalogue of Hong Kong Currency, Ma Tak Wo Numismatic Co., LTD Kowloon Hong Kong. ISBN 962-85939-3-5

Ссылки 

Монеты Гонконга
Номиналы в гонконгских долларах